Nice, een stad in Frankrijk (met de Italiaanse naam Nizza)
 Nizza di Sicilia, een gemeente in de Italiaanse provincie Messina
 Nizza Monferrato, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti
 Nizza (wijn), een Italiaanse DOCG-wijn